Pico do Papagaio (Minas Gerais)
 Pico do Papagaio (Pernambuco)
 Pico do Papagaio (Angra dos Reis)

Desambiguações de topônimos